Majekodunmi ist der Name von

 Benedict Majekodunmi (* 1940), nigerianischer Sprinter
 Josiah Majekodunmi (1927–1996), nigerianischer Hochspringer